Schmale bezeichnet:

 Schmale (Vidå), Nebenfluss der Vidå (Wiedau) in Nordfriesland

Schmale ist der Familienname folgender Personen:
 Antonia Schmale (* 1980), deutsche Fußballspielerin
 Dietmar Schmale (* 1967), deutscher Konzeptkünstler
 Franz-Josef Schmale (1924–2015), deutscher Mediävist
 Helmut Schmale (* 1934), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Irene Schmale-Ott (1916–2010), deutsche Kunsthistorikerin
 Karlheinz Schmale (1933–2011), deutscher Theologe und Ökumeniker
 Hugo Schmale (1931–2023), deutscher Psychologe und Philosoph
 Wolfgang Schmale (* 1956), deutscher Historiker